А ливр уве́р (, без подготовки, ) — чтение нот с листа, с первого взгляда, без приготовления; исполнение пьесы без предварительного разучивания; выражение, пришедшее в русский язык из французского.

Другие языковые соответствия: ; , a prima vista; .

Подробнее 
Читать ноты на французском языке называется déchiffrer [дешифрэ], то есть разбирать музыкальную грамоту (, chiffre), — слово, не вмещающее понятие плавного, гладкого чтения «à livre ouvert». Между разбиранием музыки нота за нотой и настоящим музыкальным чтением без запинки и с соблюдением всех требуемых музыкой оттенков, существует разница, подобная чтению книги по складам и художественному чтению с полным — по возможности — вниканием в характер читаемых мыслей и речей.

Чтение нот с листа становится для людей, занимающихся музыкой, столь же обыкновенным явлением, как грамотность в кругу людей, не лишённых образования. Однако чтение нот с передачей желаемого автором их музыкального смысла прямо зависит от врождённого музыкального дарования исполнителя, так как музыка — искусство выразительности.

Что касается технической стороны нотного чтения, то в большинстве случаев (в пении, игре на смычковых, на духовых инструментах и т. д.) исполнитель читает за один раз только одну строчку нот, одну нотную систему; тогда как именно между певцами исправные певцы нот встречаются нечасто. Но в игре на арфе и на клавишных инструментах исполнитель читает вместе уже две строки, соединённые акколадой, каждую в своём ключе. Во многих случаях органист должен читать ещё и третью строку — для регистра педали. При чтении партитур глаз музыканта должен обнимать сразу много строк, от трёх до 20-30 в разных ключах. Разумеется, что в таких условиях чтение музыки «а ливр увер», даже и при врождённой способности, достигается только большим навыком, но становится непременным для капельмейстера.

Другие значения 
Кроме музыкального чтения термин «а ливр увер» употребляется в учебных заведениях также для обозначения перевода с иностранных языков, вслух, по книге, незнакомой ученику.

Примечания

См. также 
 A prima vista

Литература 
 А ливр увер// Энциклопедический словарь, составленный русскими учёными и литераторами. — , 1861.

Теория музыки
Музыкальные термины